Пешавар (, ) — один из 25 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

История 
Изначально округ Пешавар располагался в Северо-Западной пограничной провинции Британской Индии.

Административно-территориальное устройство 
Округ представлен в провинциальной ассамблее Хайбер-Пахтунхвы одиннадцатью представителями от следующих округов:

 ПФ-1 (Пешавар-1)
 ПФ-2 (Пешавар-2)
 ПФ-3 (Пешавар-3)
 ПФ-4 (Пешавар-4)
 ПФ-5 (Пешавар-5)
 ПФ-6 (Пешавар-6)
 ПФ-7 (Пешавар-7)
 ПФ-8 (Пешавар-8)
 ПФ-9 (Пешавар-9)
 ПФ-10 (Пешавар-10)
 ПФ-11 (Пешавар-11)

Примечания 

Округа провинции Хайбер-Пахтунхва